Роман Николаевич Комаров (род. 30 октября 1977 г.) — российский ученый, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиохирург высшей категории, директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Лауреат премии РАМН имени Н. И. Пирогова по медицине за цикл работ в области хирургии аорты (2010 г.). Кавалер высшей национальной награды общественного признания заслуг и достижений ордена имени «Гиппократа». Номинант I всероссийской премии в области онкологии «in vita veritas» за достижение года в области онкохирургии (2011 г.)

Биография 
Родился 30 октября 1977 г. в городе Павлово Нижегородской области в семье врачей. После окончания средней школы с золотой медалью в 1994 г. поступил в Нижегородскую государственную медицинскую академию, на факультет лечебное дело. В годы учёбы в академии основное внимание уделял анатомии, хирургии; избирался председателем студенческого научного кружка на кафедре госпитальной хирургии; дежурил в больницах Нижнего Новгорода.

Трудовой стаж Комарова Романа Николаевича начался в 1991 году. После окончания 8 класса средней школы № 1 он работал в Павловской ЦРБ в качестве палатного санитара хирургического отделения.

В 2000 г. с отличием окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию.

С 2000 г. работал врачом-хирургом Павловской центральной районной больницы Нижегородской области.

В 2002 г. окончил клиническую ординатуру по общей хирургии, а в 2003 г. прошёл специализацию по сердечно-сосудистой хирургии.

В 2004 г. защитил диссертацию кандидата медицинских наук.

С 2007 г. хирург высшей квалификационной категории. С 2007 по 2012 гг. работал старшим научным сотрудником отделениях аорты и её ветвей Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского.

С 2010 г. — доктор медицинских наук, диссертация на тему «Пути улучшения результатов лечения больных торакоабдоминальными аневризмами аорты».

С 2012 по 2015 гг. профессор кафедры Сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии, зав. отделением хирургии аорты, зам. директора университетской Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова.

С 2013 по 2015 гг. работал заведующим Научно-исследовательским отделом Хирургии сердца, аорты и сосудов. С 2013 по 2015 гг. являлся ответственным секретарём журнала «Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия», заместителем главного редактора.

C 2015 г. — Директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии, заведующий кафедрой Сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, заведующий отделением Хирургии аорты.

Деятельность как практикующего врача 
Ученик академика РАН Белова Юрия Владимировича, в полном объёме владеет реконструктивными операциями на аорте и периферических сосудах, аорто-коронарным шунтированием, протезированием клапанов сердца, вмешательствами на органах брюшной полости и забрюшинного пространства.

Активно внедряет реконструктивные операции при опухолевых поражениях сердца и магистральных сосудов, гибридные методы хирургического лечения патологии сердца и сосудов. Ряд операций провел впервые в РФ , например «Полная замена корня аорты модифицированным кондуитом, содержащим аутоперикардиальный клапан».

Исследовательская деятельность и публикации 
Автор более 300 научных работ, в том числе 6 монографий «Хирургия желчнокаменной болезни в условиях района» (2008 г.), «Комплексная оценка работы врачей хирургических отделений стационара» (2005 г.), «Руководство по хирургии торакоабдоминальных аневризм аорты» (2010 г.), «Одномоментные сердечно-сосудистые и онкологические операции: когда, кому и как?» (2012 г.), «Хирургия расслоения аорты В типа» (2014 г.) «Хирургия аорты» (2018 г.) и 6 учебно-методических пособий.

Научные работы Комарова Р. Н. опубликованы в изданиях:

 ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, издательство Медиа Сфера, Москва («Этапный метод гибридного протезирования торакоабдоминальной аорты» 2018 г. № 2. С. 21-27; «Правосторонняя пульмонэктомия с резекцией левого предсердия в условиях искусственного кровообращения у больного раком легкого, описание первого случая в России» 2017 г. № 1. С. 78-81; «Восстановление синусового ритма после редукционной левой атриопластики» 2017 г. № 2. С. 80-82; «Левосторонняя гемигепатэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены и правого предсердия в условиях нормотермического параллельного искусственного кровообращения у пациента с гепатоцеллюлярным раком» 2017 г. № 11. С. 82-84 и др.);
 РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, издательство Силицея-Полиграф, Москва («Применение интервальных гипоксически-гипероксических тренировок для профилактики интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений при шунтировании коронарных артерий» 2018 г. Т. 23. № 6. С. 166—172 и др.);
 ПАТОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ, Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина («История реконструктивной хирургии аорты и аортального клапана» 2017 г. Т. 21. № 3S. С. 45-60; «Сочетание стентирования аорты голометаллическим стентом DJUMBODIS® DISSECTION SYSTEM с протезированием восходящей аорты и дуги в хирургическом лечении расслоения I типа» 2016 г. Т. 20. № 4. С. 66-75 и др.);
 РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА, издательство Медиа Сфера, Москва («Рентгенэндоваскулярное лечение ятрогенного сдавления наружной подвздошной вены у женщины после пластической операции на гениталиях» 2017 г. Т. 17. № 2. С. 50-54 и др..);
 КАРДИОЛОГИЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ, издательство Медиа Сфера, Москва («Гибридная операция при расслоении аорты А типа» 2017 г. Т. 10. № 1. С. 82-87; «Хирургическое лечение больных аневризмами висцеральных артерий» 2017 г. Т. 10. № 3. С. 76-81; «Бифуркационное кава-брахицефальное протезирование при синдроме верхней полой вены» 2017 г. Т. 10. № 3. С. 86-88 и др.);
 КАРДИОЛОГИЯ: НОВОСТИ, МНЕНИЯ, ОБУЧЕНИЕ , издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», Москва («Хирургическое лечение атипичного расслоения аорты типа А» 2017 г. № 1 (12). С. 73);
 Сборник ПРАКТИЧЕСКАЯ БИОМЕХАНИКА. Материалы докладов Всероссийской конференции молодых ученых с международным участием под редакцией Л. Ю. Коссовича («Метод конечных элементов в решении задач хирургии митрального клапана» 2016 г. С. 42-44 и др.);
 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ ,издательство «Медицина», Москва («Роль ишемии кишечника в метаболических нарушениях при пережатии аорты выше чревного ствола» 2016 г. Т. 61. № 5. С. 344—348; «Динамика послеоперационной когнитивной дисфункции и болевого синдрома у больных, оперированных на брахиоцефальных артериях и восходящем отделе аорты» 2016 г. Т. 61. № 5S. С. 10) и др.

Количество публикаций в РИНЦ — 236, число цитирований — 417, Индекс Хирша по РИНЦ — 8, по Scopus — 1.

Автор 13 патентов на изобретение: «Способ диагностики заболеваний предстательной железы» (№ 2246898 от 27 февраля, 2005 год), «Способ эзофагоеюноанастомоза при гастрэктомии» (№ 2248759 от 27 марта, 2005 год), «Способ оперативного лечения вросшего ногтя» (№ 2262310 от 20 октября, 2005 год), «Способ деривации мочи в сигморектальный резервуар» (№ 2322948 от 27 апреля, 2008 год), «Способ защиты висцеральных органов при хирургическом лечении торакоабдоминальных аневризм аорты» (№ 2343856 от 20 января, 2009 год), «Способ проксимального локального протезирования аорты при расслаивающих аневризмах аорты В типа» (№ 2355334 от 20 мая, 2009 год), «Способ оперативного лечения вентральных грыж с малыми размерами грыжевых ворот» (№ 2446752 от 10.04.2012), «Способ внеполостного переключения брахиоцефальных ветвей при гибридном лечении аневризм нисходящей аорты с распространением на дистальную часть дуги» (№ 2497458 от 10.11.2013), «Внутрисосудистый имплантируемый протез низходящей грудной аорты» (№ 152095 от 08.04.2015), «Способ перфузии при тотальных реконструкциях на дуге аорты» (№ 2670006 от 18.10.2018), «Способ протезирования аортального клапана» (№ 2664183 от 15.08.2018), «Способ протезирования всех структур корня аорты» (№ 2664189 от 15.08.2018), «Аортальная канюля при проведении параллельной перфузии тела при тотальной реконструкции дуги аорты» (№ 181000 от 03.07.2018).

Выступал докладчиком на российских и международных научных конференциях: Конференция «Новые гибридные технологии в лечении острых и хронических расслоений аорты» г. Новосибирск (15-16 января 2015 г.); V Международный медицинский научно-практический Форум «Ангиология: инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний сосудов и сердца. Интервенционная кардиология» г. Челябинск (17-19 марта 2016); 24th Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (ASCVTS) Тайвань (6 — 10 апреля 2016 г.);XV СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ, г. Москва, (17-20 сентября 2016 г.); 35th Cardiovascular Surgical Symposium | CTSNet, Австрия (18 — 25 марта 2017); 68-й Конгресс Европейского общества сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии (ESCVS), Греция (11 мая 2017); 27-ой Конгресс Всемирной ассоциации кардиоваскулярных и торакальных хирургов, г Астана, (1-3 сентября 2017 г.); 31-й Конгресс Ассоциации Кардиоторакальных Хирургов (EACTS) г. Вена (16.10.2017); Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы малоинвазивной кардиохирургии», г. Тюмень (09.02.2018); Научно-практическая конференция, посвященная 35-летию Республиканского кардиологического диспансера Чувашской Республики, г. Чебоксары (23 мая 2018); 26th Annual Meeting ASCVTS, г. Москва (24-27 May 2018); AMICS2018: МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНАЯ КАРДИОХИРУРГИЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ АРИТМОЛОГИЯ г. Москва (15-17 ноября 2018) и др.

с 2007 года является членом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, Общества торакальных хирургов Москвы и Московской области. С 2014 года является членом Европейского общества кардио-торакальных хирургов.

Премии, ордена и гранты 
В 2006 г. награждён Почетной грамотой Департамента здравоохранения Нижегородской области. В этом же году награждён Почетной грамотой Администрации Павловского района Нижегородской области.

В 2008 г. присужден грант Регионального общественного фонда содействия общественной медицине президиума РАМН в номинации «Клиническая медицина».

В 2010 г. стал лауреатом премии РАМН имени Н. И. Пирогова по медицине за цикл работ в области хирургии аорты. (Постановление Президиума РАМН № 213 от 06.10.2010).

В 2011 г. награждён дипломом I Всероссийской премии в области онкологии «in vita veritas» за лучшую хирургическую операцию «Хирургическое лечение опухолей грудной клетки с инвазией магистральных сосудов сердца», «Хирургическое лечение рака почки с инвазией нижней полой вены».

В 2016 г. Экспертно — Редакционным Советом Всероссийского Национального проекта Общественного признания заслуг и достижений «Элита Здравоохранения России» награждён орденом имени «Гиппократа» (от 12.06.2016).

В 2017 г. награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (Приказ Министерства здравоохранения РФ № 520-п от 05.06.2017).

В 2018 г. награждён почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд (Приказ 465-п от 09.06.2018).

Семья 
Отец — Комаров Николай Викторович, 1956 г.р. Хирург, доктор медицинских наук, врач высшей категории. 

Мать — Комарова Наталия Витальевна, 1956 г.р. Врач-педиатр, окончила Горьковский медицинский институт в 1979 году.

Младшая сестра — Красильникова (девичья фамилия — Комарова) Ольга Николаевна, 1988 г.р. Врач-косметолог. Образование: Нижегородская государственная медицинская академия, год выпуска 2011.

Супруга — Комарова Светлана Васильевна, 1980 г.р. Врач-терапевт, окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию.

Дети — Анастасия 2004 г.р., Николай 2008 г.р., Михаил 2013 г.р.

Примечания 

Кардиологи России
Российские и советские кардиохирурги